Fabriciana kuhlmanni är en fjärilsart som beskrevs av Adalbert Seitz 1908. Fabriciana kuhlmanni ingår i släktet Fabriciana och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
kuhlmanni